Свами Ванкханди Махарадж (), также известный как Алу Баба () — индийский садху из Гималаев, шактист, преданный Вана Дурги (лесной Дурги). Имя его означает «лесной отшельник» (местные жители называют его Алу Баба, картофельный баба — приходящих он кормит прасадом, приправленной индийскими специями картошкой).

Биография 
Ванкханди Махарадж вырос в деревне поблизости города Алмора, где он начал свое религиозное обучение. Позже он жил один в течение 11 лет в пещере на озере Нанда Кунд рядом с вершиной Нанда-Деви, недалеко от горной границы Индии с Тибетом. Район ледника Пиндари традиционно считается местом, где обитает Шакти.

Сейчас подвижник живет на вершине лесного холма вышиной в полтора километра над озером Саттал.

Ашрам 

Примерно в 5 км от города Бхимтал находится озеро Саттал. Холм у озера, известен как Хидимба Парват. Он получил свое имя от демона Хидимбы из Махабхараты. Ванханди Махарадж, садху, сейчас живет на холме. На холме есть храм богини в трех ее ипостасях — Кали (разрушение), Лакшми (благоденствие) и Сарасвати (мудрость).

Примечания

Литература 
Статьи
 
 
Книги

Видео

Ссылки 
 Сайт Свами Ванкханди 
 Ванкханди Махарадж – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ | ВКонтакте 
 Ванкханди Махарадж – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ | Facebook

Святые индуизма
Шактизм